

Muzyka 
 „You Are Not Alone” – singel duetu Modern Talking
 „You Are Not Alone” – singel zespołu Michaela Jacksona
 You Are Not Alone – album Mavis Staples

Zobacz też 
 You’re Not Alone